Соревнования по бегу на 200 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 и 9 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Соревнования прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналисты.

Действующим чемпионом Европы в беге на 200 метров являлся Бруно Ортелано из Испании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 10 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 30 легкоатлетов.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Алекс Уилсон повторил лучший результат в истории чемпионатов Европы для полуфинальных забегов — 20,16. Ранее аналогичное время показал британец Джон Реджис в 1990 году.

Финал 
Финал в беге на 200 метров у мужчин состоялся 9 августа 2018 года. Действующий чемпион мира Рамиль Гулиев подтвердил свой класс на континентальном уровне, установив новый рекорд соревнований — 19,76. До рекорда Европы итальянца Пьетро Меннеа, установленного 39 лет назад, ему не хватило 0,04 секунды. Результат Гулиева стал вторым в европейской истории. Алекс Уилсон завоевал бронзовую медаль с новым рекордом Швейцарии (20,04).

По общему уровню показанных результатов финал стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Для каждого из восьми мест были установлены лучшие результаты за все годы: никогда прежде второе и третье место не занимали с результатом 20,04, четвёртое — 20,05 и т. д.

Примечания

Ссылки 
 

бег